Ametralladora Hotchkiss puede referirse a cuatro modelos de ametralladoras:

Hotchkiss M1909 Benet-Mercie, ametralladora ligera.
Hotchkiss M1914, ametralladora media.
Hotchkiss M1922, ametralladora ligera.
Hotchkiss M1929 13,2 mm, ametralladora pesada.